De Spelen van de Kleine Staten van Europa zijn een internationale sportmanifestatie. Er nemen enkel Europese soevereine staten aan deel met (in het geval van Cyprus ten tijde van de oprichting) minder dan één miljoen inwoners. De Spelen worden om de twee jaar gehouden, met uitzondering van het jaar 2021, toen de Spelen geannuleerd werden vanwege de COVID-19-pandemie. De eerste Spelen werden in 1985 georganiseerd in San Marino.

Deelnemende landen 

Tijdens de laatste Spelen van de Kleine Staten van Europa, in 2019 in Montenegro, namen negen landen deel. Tot 2009 waren dit er steeds acht. In datzelfde jaar werd Montenegro toegelaten als nieuw lid, waardoor er sinds 2011 negen landen deelnemen.

Edities

Medaillespiegel

Externe link 
 Officiële website